Expansão portuguesa —  uma época histórica
 Expansão métrica do espaço —  um conceito cosmológico
 Expansão do universo — um conceito cosmológico
 Expansão bantu —  um movimento de povos que espalhou as línguas bantu
 Dilatação térmica —  também conhecida como expansão térmica
 Placa de expansão —  um tipo de hardware
 Pacote de expansão —  um tipo de software

Desambiguação